Кона́вле () — самая южная община Хорватии, расположенная на берегу Адриатического моря. Население — 8 250 чел. (на 2001 г.).

География 
Граничит с Боснией и Герцеговиной и Черногорией. Недалеко от села Чилипи расположен Международный аэропорт Дубровника. Только город Цавтат и село Молунат расположены на берегу моря, остальные же во внутренних районах общины. По другую сторону от Адриатического моря расположена гора Снежница — самая высока точка Дубровник-Неретвы, высотой 1234 м.

Состав общины 
31 село и 1 город:

 Бротнице — 34
 Витальина — 242
 Водовадя — 212
 Поповичи — 143
 Звековица — 400
 Габрили — 160
 Поповичи — 753
 Ясенице — 22
 Поповичи — 70
 Дуба Конавоска — 75
 Дубравка — 265
 Дунаве — 173
 Дюриничи — 110
 Комайи — 284
 Куна Конавоска — 30
 Ловорно — 160
 Льюта — 192
 Миханичи — 106
 Микуличи — 105
 Мочичи — 381
 Молунат — 217
 Палье Брдо — 150
 Плочице — 95
 Польице — 81
 Поповичи — 249
 Придворье — 255
 Радовчичи — 228
 Стравча — 57
 Шильешки — 24
 Ускоплье — 124
 Цавтат (город) — 2 015
 Чилипи — 838

Ссылки и источники 
 
 

Общины Дубровницко-Неретвинской жупании